Името Верила може да се отнася за няколко обекта:
 Верила – планина в Югозападна България
 Верила – спирка на жп линия София – Пловдив (общ. Елин Пелин)
 „Верила“ – предприятие за битова химия край сп. Верила (общ. Елин Пелин)